Чапотал има више значења:

 Чапотал (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапотал (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чапотал (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику